Каро () — прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії

Прізвище 

  (; 1862—1920) — англійський шахіст і шаховий теоретик.
  (; 1826—1887) — французький філософ, критик і публіцист.
  (; 1924—2013) — британський скульптор.
 Ізабель Каро (; 1982—2010) — французька фотомодель, акторка и письменниця.
 Йосеф Каро (, ; 1488—1575) — рабин та вчитель єврейського закону XVI століття.
 Марк Каро (; 1956) — французький кінорежисер і художник-постановник.
 Мігель Антоніо Каро (; 1845-1909) — 2-й президент Колумбії.
  (; 1967) — новозеландська кінорежисерка, сценаристка і продюсерка.
 Нікодем Каро (; 1871—1935) — німецький вчений-хімік і підприємець.
 Родріго Каро (; 1573—1647) — іспанський поет, історик, правознавець, священик.
 Хуан Рамон Лопес Каро (; 1963) — іспанський футбольний тренер.

Ім'я 
 Каро Емеральд (; 1981) — нідерландська співачка.

Топоніми 
 Каро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан.